Schyrokyj (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schyrokyj (Antrazyt), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Antrazyt
 Schyrokyj (Schtschastja), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja

siehe auch Schiroki

:uk:Широкий